UltraStar España (ultrastar-es) es una web creada por TeliX y seguida por fanes del UltraStar en 2008 escrita en PHP. Su principal programa es el variante del UltraStar llamado UltraStar Deluxe WorldParty que es la versión más completa derivada del UltraStar Deluxe.

Es la mayor comunidad del UltraStar contando con más de 600.000 usuarios de los cuales hay una media de 1000 usuarios identificados cada hora. Cuenta con un servicio para subir puntuaciones a la web mediante su programa y una opción para cantar en dueto no añadida en otra versión del UltraStar disponible en Internet.

Dispone de una base de datos con más de 10.000 canciones en más de 12 idiomas que aumentan progresivamente con una media de 15 canciones al día con 80 creadores que las suben periódicamente (2013-2014).

Dispone de una sección de ayuda con tutoriales en texto y video.

UltraStar Deluxe WorldParty 

Última versión estable: 12.07 (julio de 2012)

El UltraStar Deluxe WorldParty es la versión más completa y con actualizaciones continuas que puedas encontrar. Dispone de muchas funcionalidades que no tiene otra versión del UltraStar.

Novedades respecto a otras versiones:
 Modo Jukebox para cantar canciones sin parar (conocido como Medley en PlayStation)
 Hasta 6 jugadores a la vez
 Modo Torneo para competir hasta conseguir el premio
 Capacidad para canciones de dueto
 Mandar puntuaciones a Rankings Online de UltraStar España.

Véase también 
  Página oficial

Sitios web de España
Sitios web en español
Sitios web de música